Il doppio del torneo di tennis Brest Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Donald Johnson e Mark Keil che hanno battuto in finale Kelly Jones e Dave Randall 6-4, 6-2.

Teste di serie

 Kent Kinnear /  Andrew Kratzmann (semifinali)
 Jean-Philippe Fleurian /  Guillaume Raoux (quarti di finale)

 Donald Johnson /  Mark Keil (Campioni)
 Kelly Jones /  Dave Randall (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brest Challenger 1996